James Kelley House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 James Kelley House (Georgia), ID-Nr. 94000712
 James Kelley House (Kentucky), ID-Nr. 79003533